Su la testa – rivista organo del Partito della Rifondazione Comunista
Su la testa! – programma comico su Rai 3
Su la testa – romanzo di fantascienza di John Scalzi